Esenbeckia kan syfta på:

Esenbeckia (djur) – ett släkte av tvåvingar
Esenbeckia (växter) – ett släkte i vinruteväxter